Saugglocke bezeichnet

ein medizinisches Instrument, siehe Vakuumextraktion
ein Werkzeug zum Reinigen von Abflüssen, siehe Saugglocke (Sanitärtechnik)